Mariette Protin (1906-1993), nageuse française.
 Robert Protin (1872-1953), coureur cycliste belge des années 1890-1900.